Napasulik bezeichnet:
 Napasulik (Insel, bei Kangerluarsussuaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Napasulik (Insel, bei Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland